

Содержание 
Сура содержит наставления Аллаха о необходимости любить и повиноваться посланнику и о необходимости проявлять уважение к женам пророка — уммахат аль-му’минин (матерям верующих). В суре перечисляются нормы и правила поведения, которым должны следовать жены пророка. Указывается также, что пророку, имеющему девять жен, не дозволено впредь брать новых жен.

Далее рассказывается о битве мусульман с сонмами неверующих, о страхе и волнении, охвативших верующих, и о победе, которую они одержали, как им обещал Аллах.

Толкование 
 Существует мнение, что 63 аят этой суры напоминает о том, что люди не могут знать точное время прихода Судного дня.

Примечания